Алн () — река на северо-востоке Англии, в графстве Нортумберленд. Впадает в Северное море.

Алн — небольшая река, но она играла важную роль в истории своего региона, будучи естественной преградой на пути английских и шотландских армий. По этой причине в долине реки было создано множество оборонительных сооружений — например, на берегу реки находится замок Алник (), главная резиденция герцога Нортумберленда.

Примечания 

Реки, впадающие в Северное море
Реки Англии
Алник